Lippe est un nom propre et un nom commun qui peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Lippe, arrondissement allemand en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Lippe, ancien département français ;
 Lippe, ancien État allemand (comté jusqu'en 1789, principauté jusqu'en 1918, État libre jusqu'en 1947).

Hydronyme 
 Lippe, une rivière allemande, affluent du Rhin.

Patronyme 

 Adolph von zur Lippe (1812-1888), homéopathe ;
 Anneke von der Lippe (1964-), actrice norvégienne ;
 Jacques Lippe (1925-1990), comédien belge de théâtre et de cinéma.

Nom commun 
 Lippe, mot français familier qui signifie « lèvre inférieure protubérante ».

Voir aussi 
 , patronyme français.